Angry Birds es una serie de videojuegos creada en 2009 por Peter Vesterbacka y Jere Erkko, quienes trabajan para la empresa finlandesa Rovio Entertainment Corporation. El juego ha sido adaptado a dispositivos de pantalla táctil, como los basados en Maemo, iOS, Symbian, Java y Android.

Con más de mil millones de descargas en 2012, esta aplicación fue la más popular del año en la App Store de Apple y la Google Play. Además, es también el juego más vendido de la historia en soportes móviles.

Sin embargo, Angry Birds no es solo un fenómeno digital: los personajes son tan populares que la empresa empezó a comercializar juguetes de los pájaros, disfraces y todo tipo de mercancía.

Existe una versión de Angry Birds, "Angry Birds Seasons", donde los niveles están más enfocados a fechas importantes del año como San Valentín o Navidad. Rovio también lanzó en marzo de 2011 una edición especial del juego, llamada "Angry Birds Rio", como motivo publicitario a la película animada Río. Además, Rovio creó una edición completamente gratuita y en alta definición de Angry Birds, como aplicación exclusiva para Google Chrome. También creó una versión espacial denominada "Angry Birds Space" y una edición especial del juego llamada "Angry Birds Star Wars", que actualmente cuenta con una segunda parte ("Angry Birds Star Wars II"), en la que incorpora la nueva tecnología de Telepods, gracias a la que los usuarios pueden interaccionar con figuras físicas externas a la aplicación. También existe un juego de mesa, Angry Birds: Knock on Wood, y un juego gigante por así decirlo, que son varios peluches de cerdos verdes colocados en unos estantes y un tirachinas gigante con un pájaro. Este tipo de juegos gigantes, se pueden encontrar en varias ciudades de Japón. Además, Rovio Entertainment Ltd. ha creado varias películas de animación y cortos del juego para darle más fama. El 2 de noviembre de 2011 se alcanzaron los 500 millones de descargas y el 9 de mayo de 2012 se alcanzaron los 1000 millones de descargas.

El 13 de noviembre de 2014, la empresa creadora Rovio confirmó mediante su F.A.Q. (Preguntas Frecuentes) en su página oficial, que las versiones de PC (Angry Birds, Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars I - II y Bad Piggies) dejan de recibir constantemente sus actualizaciones dando por «descontinuada» a dicha versión, además de la descarga en su tienda en línea.

Durante las primeras semanas, después del lanzamiento de la secuela de la franquicia, Angry Birds 2 recibió numerosas críticas. Como resultado los desarrolladores de Rovio Entertainment Ltd. despidieron a la mayoría de los empleados, finalizando de esta manera la época de fama de la franquicia.

En 2016, se lanzó una adaptación cinematográfica homónima basada en la franquicia de juegos Angry Birds, la cual contaba con actores famosos que le dieron vida a los Angry Birds.

En 2014 el ex analista Edward Snowden publicó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en colaboración con sus socios de UKUSA, se había servido desde 2007 de la utilidad de mensajes del juego para recopilar información sobre los usuarios. Rovio declaró que desconocía esas actividades de espionaje.

En 2021 Rovio ha anunciado que Angry Birds volverá a estar disponible para teléfonos inteligentes en algún momento en el futuro. Podrás leer la parte de la declaración relacionada con el regreso de Angry Birds.

"Sin embargo, lo que queremos decir es: te escuchamos. Hay una gran protesta por recuperar algunos de los [juegos] favoritos de los fans más antiguos (Angry Birds Classic, Angry Birds Seasons, etc.). También queremos decir: ¡Estamos trabajando en ello! Encontraremos la manera de traerte estas experiencias clásicas. Puede llevar un tiempo (estad atentos, publicaremos actualizaciones), pero tenemos algo en proceso.".

Versiones

Series principales 
 Angry Birds (2009): Primera versión de Angry Birds, lanzada el 11 de diciembre de 2009. El juego se centra en recuperar los huevos que robaron todos los cerdos. Incluye todos los pájaros desde Red hasta Matilda. Ya no sigue recibiendo actualizaciones desde 2017.
 Angry Birds 2 (2015): Es la secuela oficial de la franquicia. Es igual al clásico juego, con un formato renovado y un nuevo personaje hembra llamada Silver.

Otras series 
 Angry Birds Seasons (2010): Con varios mundos ambientados en festividades, como Halloween, el Día de San Valentín, el día de San Patricio, Navidad, el Año Nuevo Chino, Pascua, el verano o el regreso a las clases, entre otros.
 Angry Birds Rio (2011): Juego basado en las películas Río y Río 2. Este juego trae una mejora notable en cuanto al apartado gráfico e incluye personajes de las películas.
 Angry Birds Friends (2012): Versión gratuita de Angry Birds para Facebook sobre torneos semanales, adaptado para jugar con amigos y competir.
 Angry Birds Space (2012): Tiene capítulos ambientados en el espacio, con un nuevo personaje (Frosh), además de nuevas habilidades para los pájaros.
 Angry Birds Star Wars (2012): Basado en la famosa saga de películas de Star Wars.
 Angry Birds Star Wars II (2013): Basado en la trilogía de las precuelas. En este juego se puede jugar con los cerdos. Además, se tiene una nueva tecnología llamada "Telepods" que consiste en unos muñecos físicos del juego que, mediante la cámara del dispositivo, se lee un código scanner y la figura del personaje aparece en el juego.
 Angry Birds Go! (2013): Juego de carreras de karts, donde se utiliza a los pájaros y a los cerdos para competir en carreras. Cada personaje posee una habilidad que se utiliza durante la carrera. Está disponible para multijugador. Los Telepods también son compatibles con esta versión.
 Angry Birds Epic (2014): Juego de acción de género RPG en el que se tiene que desarrollar habilidades y armas con un sistema de combate de pelea por turnos. Este juego se centra en la época medieval.
 Angry Birds Transformers (2014): Juego de persecución que consiste en destruir estructuras con los pájaros y sus respectivas habilidades. Basada en la saga Transformers.
 Angry Birds Fight! (2015): El juego consiste de coincidir líneas de 3 o más pájaros tocándolas en filas horizontales o verticales para hacerlos desaparecer haciendo máximo puntaje para que el pájaro gane en un sistema de combate de pájaros y cerdos por turnos.
 Angry Birds Action! (2016): De género pinball, consiste en lanzar pájaros y que reboten en las estructuras para obtener puntos y avanzar de nivel.
 Angry Birds Blast! (2016): Consiste en combinar bloques del mismo color.
 Angry Birds Evolution (2017): Consiste en lanzar pájaros para que choquen contra otros pájaros, similar a Angry Birds Action!
 Angry Birds Match (2017): Consiste en hacer combinaciones de 3 y tiene a los polluelos como personajes principales, similar a la saga Candy Crush.
 Angry Birds Dream Blast (2019): Consiste en combinar burbujas de colores hasta llegar al fondo de una fosa.

Spin-Offs 
 Bad Piggies (2012): Es el primer juego en el que los enemigos de los Angry Birds, los cerdos, son los protagonistas. A lo largo del juego, se tiene que construir vehículos caseros para poder obtener los artículos necesarios para pasar de nivel y llegar hasta la meta.
 Angry Birds Stella (2014): En este juego muestra como principal personaje a Stella, junto con cuatro antiguas amigas. La jugabilidad es la clásica de Angry Birds. 
 Angry Birds POP! (2014): El juego cuenta con la honda alineada en la parte inferior central, el jugador lanza orbes en otras esferas en la parte superior de la pantalla para conseguir estrellas y puntos, similar al poder original de Stella.
 Angry Birds POP! 2 (2019): Es la secuela del primer juego y con la adaptación de los personajes de Angry Birds: La película  Los jugadores resuelven cada nivel en este juego con un Pájaro y un Cerdo, cada uno de los cuales puede actualizarse y ofrecer diferentes habilidades que se pueden activar una vez que aparecen las burbujas de un determinado color.

Antiguas versiones para navegadores Windows 
 Angry Birds Chrome: Juego original de Angry Birds con mundos limitados (se podía jugar solo 5 capítulos del juego original y 6 de Angry Birds Seasons) hecho exclusivamente para Google Chrome.  Estuvo disponible aquí. En lugar de los huevos de oro habían logos de Chrome, que servían para desbloquear 14 niveles bonus en un mundo llamado "Dimensión Chrome", actualmente está descontinuado.
 Angry Birds Plus: Versión gratuita de Angry Birds en Google+, tuvo una opción multijugador en línea. El juego ahora es inexistente.
 Angry Birds Free With Magic: Fue una versión exclusiva de Angry Birds para dispositivos Symbian Belle con tecnología NFC. El juego ahora es inexistente.
 Angry Birds in Ultrabook Aventure: Versión para Facebook, en la que los cerdos robaban los huevos y se teletransportan hacia una dimensión alternativa y se dirigían hacia los circuitos de una Ultrabook. El juego ahora es inexistente. En Angry Birds Seasons para la versión de Android, había disponible tres niveles con el formato Ultrabook en el episodio navideño Winter Wonderham escondidos detrás de un huevo azul con el logo de Intel en los primeros niveles del episodio.

Objetos 
En el juego se incluyen una variación de objetos que pueden proporcionar (en su mayoría) puntos extras o destrucción para vencer a los cerdos, entre los que hay:
 Patos de goma: Se encuentran en cualquier mundo de Angry Birds. Al golpearlos o destruirlos se obtienen alrededor de 3000 puntos, además de haber un huevo de oro escondido en algunos de ellos.
 Pelotas de playa: Al golpearse rebotan y pueden ayudar a desmoronar construcciones. Una tiene un huevo de oro oculto.
 Dinamita: Cuando esta se golpea, causa una enorme explosión que ayuda considerablemente a pasar los niveles. También puede golpearse la superficie donde está para que caiga y produzca daño donde sea más necesario.
 Fuego artificial: Aparece solamente en Angry Birds Seasons. Explota de forma similar a la dinamita, pero cuando se golpea vuela y, al explotar, sale un fuego artificial. Aparece solo en el nivel "Year Of The Dragon"
 Piedra: Bastante fuerte, aparece en cualquier juego.
 Madera: Ligeramente fuerte, aparece en cualquier juego.
 Cristal: Débil, aparece en cualquier juego.
 Paraguas: Exclusivo del Episodio Back to school.
 Nieve: Disponible en los episodios de Navidad de Angry Birds Seasons y también en algunos Episodios de Angry Birds Space y Angry Birds Star Wars.
 Fruta: En cualquier nivel aparece cualquier tipo de fruta.
 Calabaza: En los episodios de Halloween, existen dos de Jack O'Lantern, naranja y negro (explosiva).
 Diamante: Igual que cristal.
 Grama: Sobre todo en Angry Birds Seasons.
 Metal: Disponible en Angry Birds Space y Angry Birds Star Wars.
Dependiendo de las diferentes conmemoraciones sobre los niveles de Angry Birds, van apareciendo otros tipos de objetos de acuerdo al tema a tratar.

Niveles del juego original

Episodios 
 Poached Eggs: es el primer episodio del juego, se publicó el 1 de diciembre de 2009. Su objetivo es recuperar los huevos que están por ser cocidos. Aparecen Red, Los Blues, Chuck, Bomb y Matilda. Consta de 63 niveles, siendo el más largo de todo Angry Birds.
 Mighty Hoax: es el segundo episodio, que se publicó el 14 de febrero de 2010. Tiene 42 niveles y se debe recurrir a descubrir el engaño del Rey Cerdo. Aparece el Rey Cerdo de cartón.
 Danger Above: publicado el 4 de marzo de 2010, posee 45 niveles y aparece Hal, el cual debe ser rescatado en el nivel 6-4. Los cerdos usan globos para capturar los huevos y son perseguidos por los pájaros por un bosque, por ciudades, y finalmente hacia los cielos.
 The Big Setup: con la actualización del 18 de julio de 2010, se publicó el cuarto episodio, en el cual aparece Terence. Tiene 45 niveles. Aquí se debe rescatar de nuevo a Hal (en el nivel 9-5), dado a que los pájaros fueron encerrados en una jaula. Presenta también cerdos constructores, que tratan de la mayor manera intentar reconstruir las estructuras de los niveles anteriores que las aves les han destruido.
 Ham 'Em High: lanzado el 23 de diciembre de 2010, aparece Mighty Eagle. Con temática de wéstern, los pájaros persiguen a los cerdos vaqueros por el desierto. Consta de 45 niveles (48 con los especiales de Facebook).
 Mine and Dine: se lanzó el 16 de junio de 2011, y tiene 45 niveles. Aquí los cerdos roban los huevos dentro de una mina, y hay variedad de materiales nuevos, como picos, cristales y estalactitas. Se introducen los cerdos mineros.
 Birdday Party: lanzado el 11 de diciembre de 2011, el 11 de diciembre de 2012, el 11 de diciembre de 2013, el 11 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2016, aparecen Bubbles y Stella, y celebra el 2°, 3°, 4°, 6° Y 7° aniversario de "Angry Birds". Tiene 75~ niveles. Se introducen cerdos bufones y con bonetes y pasteles.
 Bad Piggies: lanzado el 9 de octubre de 2012, promociona a los Bad Piggies, con 45 niveles en total. Se ambienta en el mismo lugar que el mencionado Bad Piggies y Ross y el cerdo mecánico, del mismo juego, hacen un cameo.
 Red's Mighty Feathers: se lanzó 3 de julio de 2013 y el 16 de septiembre de 2013. Aparece un nuevo poder de Red y el Modo Defensivo (Egg Defender), que consiste en defender el huevo de los vehículos de los cerdos que intentan robarlo (todos de Bad Piggies). Tiene 30 niveles.
 Short Fuse: publicado el 26 de noviembre de 2013 y el 4 de marzo de 2014, aparece un nuevo poder de Bomb y las pociones de Shockwave. Consta de 45 niveles e introduce cerdos científicos. Se ambienta en un laboratorio donde hay tres pociones: la naranja infla al cerdo, la azul lo divide en tres y la rosa lo convierte en burbuja que atrapará todos los bloques y al estallar los arrojará.
 Flock Favorites: publicado el 22 de julio de 2014 y el 12 de junio de 2015. Nuevos niveles de los episodios favoritos de los fanáticos, con 30 niveles.
 BirdDay 5: se publicó el 11 de diciembre de 2014. Nuevos niveles hechos por los fanáticos de la celebración del 5° aniversario de "Angry Birds". Tiene 30 niveles
 Bird Island: publicado el 12 de noviembre de 2016. Nuevos niveles por la celebración de Angry Birds: La película. 21 niveles.
 Piggy Farm: publicado el 27 de febrero de 2017. 30 niveles. Nuevos niveles con temática de la granja. 
 Jurassic Pork: publicado el 23 de agosto de 2017. 30 niveles. Nuevos niveles con temática prehistórica. Tras derrotar a los cerdos en la granja, el cerdo con bigote usa una máquina del tiempo y él y los pájaros viajan al período Jurásico, con cerdos primitivos y dinosaurios.
 Surf and Turf: publicado el 20 de marzo de 2012 y el 9 de octubre de 2012. Aparecen los Power-Ups (aunque ya están en el juego original). 45 niveles.
 Golden Eggs: se publicó el 6 de abril de 2010. Tiene 32 niveles (33 en iOS). Todos los Huevos de Oro están escondidos en cualquier nivel del juego, por ejemplo:
 En el nivel 1-8, haz click en el cofre que hay debajo de la estructura y escribe "open" (en la versión de Android y iOS, toca el cofre).
 En el nivel 2-2, destruye la pelota de playa.
 En el nivel 4-7, usa el pájaro amarillo para llegar a la colina más a la izquierda.
 En el nivel 5-19, está encima de la nave espacial, usa el pájaro amarillo para alcanzarlo.
 En el nivel 6-14, destruye el globo amarillo usando un pájaro verde.
 En el nivel 8-15, está debajo de la plataforma, se puede usar un pájaro amarillo o verde para obtenerlo.
 Avanza por las pantallas de Danger Above hasta más no poder, a partir de la tercera encontrarás el Golden Egg.
 En el nivel 9-14, el Golden Egg está escondido debajo de un casco de construcción.
 En el nivel 10-3, destruye el patito de goma debajo del puente.
 En el nivel 11-15, está en el suelo detrás del tirachinas, usa un pájaro verde para conseguirlo.
 En el nivel 12-12, destruye el trofeo del centro.
 En el nivel 13-10, el Golden Egg está colgando de las piedras, usa a Matilda para conseguirlo.
 En el nivel 13-12, lanza a Matilda, y hacia atrás, al primer triángulo que hay detrás del tirachinas.
 En el nivel 14-4, el Golden Egg está en la parte de arriba, detrás del triángulo.
 Toca la lámpara de minar del casco del cerdo más pequeño en el icono de Mine and Dine.
 En el nivel 15-12, usa a Chuck para conseguir el Golden Egg que hay en la parte de arriba.
 En el nivel 16-9, usa el pájaro amarillo para conseguir el Golden Egg que hay en la parte de arriba a la derecha.
 En el nivel 17-12, destruye el cofre que hay en la parte superior.
Existe también un Golden Egg especial llamado "King Pig" (Rey Cerdo), que se desbloquea al conseguir tres estrellas en todos los niveles desde Poached Eggs hasta Birdday Party.

Características 
El juego, al principio, consistía en un nivel "Poached Eggs", que consta de tres mundos con 21 niveles individuales cada uno. En este nivel se usan los pájaros rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Todos estos niveles se pueden repetir cuando el jugador lo desee, pero solo se podrá acceder al siguiente nivel si se logra terminar el anterior (derrotando a todos los cerdos).

Más tarde, en la primera actualización, se agregó "Mighty Hoax" con dos mundos con 21 niveles individuales cada uno. Como esta era una actualización para dispositivos iOS, fue completamente gratuita.

Después surgieron "Danger Above", con tres mundos con 15 niveles individuales, y la aparición del pájaro bumerán (nuevamente gratuita); y "The Big Setup" también con tres mundos y 15 niveles individuales cada uno, y la aparición del pájaro rojo gigante (Terence), la versión igualmente gratuita; y "Ham 'Em High" con los tres mundos de 15 niveles cada uno.

Más tarde, se agregó el episodio "Mine and Dine", que tiene tres mundos con 15 niveles cada uno. La única actualización que no agregó nuevos niveles ni mundos y era opcional debido a su costo, es la llamada "Mighty Eagle", que tiene la posibilidad de pasar niveles muy difíciles para el jugador y además usando un nuevo y sencillo modo de juego en el que hay que destruir todo con el enorme ave que llega y se le conoce como papá del pájaro bumerán. El 25 de junio de 2011 apareció el mundo 16 de "Mine and Dine".

Posteriormente, se añadió una actualización con el episodio "Birdday Party" que contaba solo con un mundo con 15 niveles. En él aparece el pájaro naranja. Tiene el poder de inflarse y, al desinflarse, arrasar con todo.

En otra actualización se añadió el episodio "Surf and Turf", que originalmente apareció en Facebook, y luego fue adaptado para consolas portátiles. Este episodio está ambientado en niveles de playa y consta de tres mundos con 15 niveles cada uno.

Más tarde, se añadió el octavo episodio llamado "Bad Piggies" con tres mundos de 15 niveles cada uno (solamente con 15 niveles para jugar), además de los últimos 15 niveles de "Surf and Turf".

En la actualización (Versión 3.0) se añadieron 15 niveles más para los mundos "Birdday Party" (por el aniversario de segundo juego) y "Bad Piggies", además de la incorporación del pájaro rosa en el juego, porque la primera aparición del pájaro rosa fue en Angry Birds Seasons en el episodio "Back To School".

El 6 de marzo salió, junto con la de Angry Birds Space la actualización 3.1.0 que incluye los últimos 15 niveles del nivel "Bad Piggies".

El 3 de julio se dio a conocer la actualización 3.2.0 con la sorpresa de un episodio nuevo que recibe el nombre de "Red’s Mighty Feathers". Es un episodio de 15 niveles en el cual solo se usa el pájaro rojo (Red), pero con un poder diferente que hace cambiar la trayectoria del mismo cuando se lanza para dirigirse directamente al cerdo que con su construcción (del juego Bad Piggies) quiere atrapar el huevo con una aspiradora. Este modo se llama "Defender Mode" (Modo Defensivo) y en la 3.3.0 se añadió una nueva sección donde se juega tradicionalmente pero con el pájaro rojo con super poderes únicamente.

En la Versión 4.0.0, lanzada el 26 de noviembre, se añadió otro nivel especial pero dedicado al pájaro negro (Bomb) en donde al lanzarlo se activa un poder eléctrico capaz de destruir las construcciones de los cerdos. El nivel se denomina "Short Fuse" y tiene 45 niveles.

En la versión 4.1.0 lanzada el 11 de diciembre se añadieron otros 15 niveles correspondientes al 4.º aniversario de Angry birds, esto a la vez del lanzamiento de Angry Birds Go

En la versión (4.2.0), se lanzó el nivel Flock Favorites, con un solo mundo de 15 niveles, donde se juegan niveles de distintos mundos.

En una versión (4.3.1) de Solo los dispositivos iOS, hay un nuevo Huevo de Oro dedicado a la empresa RED, que se dedica a salvar vidas del SIDA.

En la versión 5.0.2 lanzado el 11 de diciembre de 2014, se lanzó un episodio llamado "BirdDay 5" hecho por los usuarios fanáticos por el 5.º aniversario de Angry Birds.

En la versión 5.2.9 se agregó Bird Island, en honor a la película.

En la versión 6.0.1 se añadió Piggy Farm, con niveles basados en una granja.En la versión actual 7.9.4, se añadió Jurassic Pork, con niveles de temática prehistórica.

Historia del juego 
Los pájaros se preguntan: "¿Dónde están los huevos?", uno de los Blues ve huellas y por último Chuck se enoja al ver a los cerdos, que intentan cocinar los huevos en una sartén. Tras derrotar a los cerdos, los huevos son reemplazados con recortes de cartón, por lo que el Rey Cerdo, para engañar a los pájaros, usa un recorte de cartón de sí mismo. Tras derrotar a los cerdos Cabo y Bigotudo, aplastan al doppelgänger de cartón del Rey Cerdo, que ya derrotado se esconde detrás de un arbusto de cartón.

Otra vez los cerdos vinieron a robar los huevos, esta vez usando una alfombra con globos atados a sus extremos. Los pájaros rescatan a Hal, el pájaro verde, derrotan a los cerdos y revientan los globos. Al derrotar al Rey Cerdo, éste es atado al globo cabeza abajo.

Un tiempo después, los pájaros no están, pues los cerdos los encerraron en una jaula, ahora con cascos de constructores, para reconstruir los niveles anteriores, pero no detienen a Terence. El pájaro rojo gordo los derrota, rescata a los demás pájaros y encierra en la jaula a un fastidiado Rey Cerdo.

Los huevos no vuelven a estar, pues los cerdos usaron un lazo para atraparlos; ahora usan sombreros de vaquero y el Rey Cerdo un sombrero mexicano. Al derrotarlos, son aplastados por los pájaros desgarrándoles sus sombreros, incluyendo al Rey Cerdo, aplastado con el sombrero en su abdomen.

Una vez más, los cerdos roban los huevos cavando un túnel que los lleva a la entrada de una cueva, allí son derrotados y usan cascos de minero y picos. El Rey Cerdo vuelve a tener el casco de minero abajo suyo, al igual que su sombrero mexicano con anterioridad al final de Ham 'Em High.

Los cerdos robaron los huevos; uno de ellos con manchas de pastel de cumpleaños y una vela encendida sobre éstas. Los pájaros derrotan al Rey Cerdo arrojándole el pastel en su cara.

Los cerditos vuelven a robar los huevos, ahora con Ross y el Cerdo Mecánico, del juego Bad Piggies. Al derrotar al Rey Cerdo, éste es aplastado por las piezas de madera del vehículo.

Red descubre que Mighty Eagle (Águila poderosa) dejó un rastro de plumas que también le dan al pájaro rojo la habilidad de lanzarse contra los cerdos. Al derrotar a un cerdo piloto, viene el Modo Defensivo: montones de vehículos de los cerdos vienen a robar el huevo, pero Red se prepara para atacar. Al jugar, tanto los vehículos como sus efectos de sonido fueron tomados directamente de Bad Piggies.

Los cerdos, con trajes de científico loco, roban los huevos y se dirigen hacia un laboratorio, pero ahora Bomb, el pájaro negro, puede electrocutar en vez de explotar con un nuevo poder: Shockwave. Los cerdos son manchados con las pociones al ser derrotados.

En los episodios Flock Favorites y BirdDay 5 no hay cutscenes, son spin-offs.

En la playa, los cerdos vuelven a robar los huevos, con gafas de sol y palas, que son derrotados por los pájaros rompiéndoles las gafas y tirándoles arena.

Los cerdos roban los huevos disfrazados de vaca, en un carro tirado por el cerdo con bigote en la granja. Éste es el primer episodio con los personajes en las cutscenes estilo Angry Birds Toons.

Tras derrotar a los cerdos en la granja, el cerdo con bigote va a una máquina del tiempo, viajando al período Jurásico, con cerdos primitivos y dinosaurios. El cerdo con bigote es derrotado y al regresar al presente, los pájaros hacen una fiesta contentos.

Huevos de Oro 
En Angry Birds Classic estos son huevos que contienen un nivel que se puede jugar desde el mundo "Golden Eggs" o "Huevos de Oro". En total son 36 (37 en iOS), más un nivel conocido como "King Pig" en una versión más alta ya no se puede conseguir el Golden Egg 33, (En el anuncio de Red Mighty Feathers) ahora se consigue en el nivel 3-21 destruyendo los 3 huevos. (Material Mix Up, Bird Frenzy, King Pig y Total Destruction) «Se desbloquea teniendo 3 estrellas en los niveles desde Poached Eggs hasta Birdday Party,y también completando los niveles de Red Mighty Feathers

Esto fue hecho por Ababa Productions.».

En Angry Birds Space son llamados Eggsteroids. En total son 19, más un nivel especial de Samsung Galaxy Note.

En Angry Birds Rio los Golden Eggs son sustituidos por el Cuarto de Trofeos (Trophy Room) que, a partir de la actualización 1.4.4, se consiguen al terminar un mundo o encontrando las 15 frutas doradas escondidas en los niveles de un mundo. Cada trofeo abre un nivel diferente. En su actual versión 2.0.0 se denomina como nivel. En total son 8 frutas y 4 objetos.

En Angry Birds Seasons los Golden Eggs, Van acompañados de un huevo especial (obtenidos por medio de las 3 estrellas en cada nivel en cada sección). En total son 63 (22+15 especiales y 38 normales incluyendo los 3 niveles de Angry Birds in Ultrabook Aventure que aparecieron en los dispositivos Android).

En Angry Birds Chrome se sustituyen por el mundo "Dimensión Chrome" (Chrome Dimensión) que en total son 14 y están escondidos en niveles de Poached Eggs, Mighty Hoax, Danger Above, The Big Setup y Ham Eg High.

En Angry Birds Facebook se conocieron como "Easter Eggs" (Huevos de Pascua) en la Cacería de Huevos de Pascua (Easter Eggs Hunt), pero después, con el lanzamiento de Angry Birds Friends fueron llamados Golden Eggs. En total son 10, además de dos granadas en el nivel Green Day (descontinuado).

En Angry Birds Star Wars se denomina "Bonus Level" y se obtienen obteniendo más estrellas en los niveles o juntándolo. Son 11 droides y 12 bonus en sus respectivas partes. En esos niveles solo se usa a R2-D2 (huevo) y C-3P0 (Matilda).

En Angry Birds Star Wars II se cambian con recompensas que se obtienen utilizando un personaje muchas veces. Están las recompensas de los lados porcino y pájaro.

En Bad Piggies se cambian por cráneos para encontrarlo en todos los niveles. En total son 45 cráneos.

En otras versiones web (como Heikki, Vuela Tazos, Telepizza, FujiTV, In the Hunt for the Golden Pistachio, Tyrkisk Peber Volcano, etc.) los Golden Eggs no existen.

Huevos de Oro 
 En Angry Birds Classic estos son huevos que contienen un nivel que se puede jugar desde el mundo "Golden Eggs" o "Huevos de Oro". En total son 32 (33 en iOS), más un nivel conocido como "King Pig" (Material Mix Up, Bird Frenzy, King Pig y Total Destruction) «Se desbloquea teniendo 3 estrellas en los niveles desde Poached Eggs hasta Birdday Party».
 En Angry Birds Space son llamados Eggsteroids. En total son 19, más un nivel especial de Samsung Galaxy Note.
 En Angry Birds Rio los Golden Eggs son sustituidos por el Cuarto de Trofeos (Trophy Room) que, a partir de la actualización 1.4.4, se consiguen al terminar un mundo o encontrando las 15 frutas doradas escondidas en los niveles de un mundo. Cada trofeo abre un nivel diferente. En su actual versión 2.0.0 se denomina como nivel. En total son 8 frutas y 4 objetos.
 En Angry Birds Seasons los Golden Eggs, Van acompañados de un huevo especial (obtenidos por medio de las 3 estrellas en cada nivel en cada sección). en total son 63 (22+15 especiales y 38 normales incluyendo los 3 niveles de Angry Birds in Ultrabook Aventure que aparecieron en los dispositivos Android).
 En Angry Birds Chrome se sustituyen por el mundo "Dimensión Chrome" (Chrome Dimensión) que en total son 14 y están escondidos en niveles de Poached Eggs, Mighty Hoax, Danger Above, The Big Setup y Ham 'Em High.
 En Angry Birds Facebook se conocieron como "Easter Eggs" (Huevos de Pascua) en la Cacería de Huevos de Pascua (Easter Eggs Hunt), pero después, con el lanzamiento de Angry Birds Friends fueron llamados Golden Eggs. En total son 10, además de dos granadas en el nivel Green Day (descontinuado).
 En Angry Birds Star Wars se denomina "Bonus Level" y se obtienen obteniendo más estrellas en los niveles o juntándolo. Son 11 droides y 12 bonus en sus respectivas partes. En esos niveles solo se usa a R2-D2 (huevo) y C-3P0 (Matilda).
 En Angry Birds Star Wars II se cambian con recompensas que se obtienen utilizando un personaje muchas veces. Están las recompensas de los lados porcino y pájaro.
 En Bad Piggies se cambian por cráneos para encontrarlo en todos los niveles. En total son 45 cráneos.

Torneos 
Solo están disponibles en Angry Birds Friends. A continuación hay una lista no exhaustiva:

Personajes

Los pájaros 
Los pájaros tienen distintos colores y formas en función de su habilidad especial (que se activa manualmente mientras el ave está en vuelo).
Angry Birds Classic:
 Red (Pájaro rojo)': Es un cardenal. Tiene el poder en la versión original de que al hacer click en la pantalla suelta un pequeño sonido y se hace más fuerte. Puede dañar cristal, madera, piedra y objetos pequeños y es el líder del grupo. En Red Mighty Feathers, tiene un poder especial de ir directamente a un punto para derrumbarlo. Su novia es Stella.
 Chuck (Pájaro amarillo): Es un canario veloz del sur de Australia, segundo al mando, mejor amigo de Red y hermano mayor de Silver. Su poder es que al hacer clic en la pantalla aumenta de velocidad, su especialidad de destrucción es la madera y objetos no muy fuertes. Su novia es Dahlia.
 Los Blues: Jay, Jake y Jim (Pájaro Azul): Son azulejos niños, siendo los más jóvenes del grupo y su poder es dividirse en tres, su especialidad es romper con facilidad el cristal y diamante, pero son pésimos contra la piedra.
 Bomb  (pájaro negro): Es un cuervo, artillero del equipo y experto en combate. Explota cuando se le ordena o a los tres segundos de entrar en contacto con alguna estructura o cerdo. Es más fuerte contra cualquier elemento, especialmente piedra, metal, etc.-.
 Matilda (Pájara blanca): Es una gallina, lanza un proyectil con forma de huevo. Después de disparar, la pájara sale despedida hacia arriba y adelante (sin embargo cuando esta cerca de una estructura y dispara pierde el vuelo de despedida y regresa a la estructura), su proyectil penetra por igual cualquier elemento. Su esposo es Terence.
 Hal (Pájaro verde): Es un tucán que tiene efecto boomerang. Sirve para atacar los objetivos desde el lado contrario al de lanzamiento, es más fuerte a la madera y cristal.
 Terence (Pájaro rojo gigante): Es un cardenal fuerte y robusto, esposo de Matilda. A diferencia de Red, es considerablemente pesado siendo el 3.º más fuerte y poderoso del grupo (después de Mighty Eagle y Bomb), provocando importantes daños al chocar. Causa el mayor daño a todos los enemigos.
 Mighty Eagle (águila poderosa): Es una águila calva gigante más poderosa del grupo y exprometido de Zeta, se usa para pasar niveles que se hayan complicado demasiado. En vez de lanzar un ave, se lanza una lata de sardinas. Después de unos segundos, aparece una cara de temor en los cerdos y una gran sombra negra, destruyendo cualquier aspecto del escenario.
 Bubbles (Pájaro naranja): Esta nueva ave es un gorrión que se presenta en la nueva actualización del juego Angry Birds Seasons llamada Ham'o'ween. que se caracteriza por ser, al principio, pequeño, hasta que después se infla hasta ocupar parte de la pantalla. Se trata de una pequeña ave que le gusta comer caramelos, cuyo poder es expandirse cuando se golpea con la estructura (pasados de 2 segundos) o el jugador pulsando la pantalla en el campo de juego; Es especialmente buena con la madera, y muy útil en espacios reducidos. Aunque también aparece en el juego original en los últimos tres episodios.
 Stella (Pájara rosa): Es una cacatúa Galah Puede hacer aparecer burbujas que pueden levantar estructuras y elevarlas por unos segundos y dejarlas caer. Apareció por primera vez en el episodio Back to school de Angry Birds Seasons y tenía su propio juego llamado Angry Birds Stella. Su novio es Red.

 Tony (Pájaro azul claro gigante): En Angry Birds Seasons (en On Finn Ice) llega esta nueva ave, el primo de Terence (el cardenal rojo grande). Su poder es precipitarse de manera acelerada en pleno vuelo al tocar la pantalla, dejando graves daños en la estructura. Es muy parecido a Terence, con la diferencia de que es azul. Vive en una cabaña en Helsinki, Finlandia.
 Mighty Dragon: Es un dragón que solo aparece en el episodio de Year of the Dragon reemplazando a Mighty Eagle en Angry Birds Seasons. En vez de una lata de sardinas es un Pez Koi Rojo. Al aparecer se dirige hacia el pez, golpeando todo lo que se encuentre en su camino, haciendo una vuelta regresiva.
 Mighty Spalding Ball: Es un balón de baloncesto que solo aparece en el episodio de Ham Dunk reemplazando a Mighty Eagle en Angry Birds Seasons. En vez de una lata de sardinas es una Cápsula. Al aparecer se dirige hacia él, golpeando todo lo que se encuentre en su camino, haciendo un rebote en cámara lenta.

Angry Birds Space
 Ice Bird (Pájaro de hielo): Es un ave alienígena que solo aparece en Angry Birds Space y tiene la forma de un cubito de hielo. Al tocar cualquier material lo congela. Cuando se toca la pantalla se termina de congelar.
 Space Eagle: Es un águila, poco se sabe sobre la historia o el origen de Space Eagle. Los Space Eagles juegan un papel similar, pero ligeramente diferente al de Mighty Eagle. Los Space Eagles se pueden invocar utilizando latas de sardinas, al igual que la Mighty Eagle. Cuando se ponen en marcha las sardinas, una deformación del espacio (agujero negro) aparecerá y el Space Eagle hará algún daño en el nivel. Entonces, el jugador sigue jugando el nivel de forma normal con las aves restantes. Todavía aparece una máxima puntuación.

Angry Birds Stella
 Luca (Pájaro azul luz): Es un azulejo, lanza ondas de choque para destruir. Aparece en Angry Birds Stella.
 Willow (Pájara azul con gorro): Es una gura victoria, hace destrucción dando vueltas en su propio eje. Aparece en Angry Birds Stella.
 Poppy (Pájara amarilla crema): Es una cacatúa Ninfa, causa daño redirigiendo la por el usuario, rompiendo los obstáculos en forma de tornado. Aparece en Angry Birds Stella.
 Dahlia (Pájara roja con naranja): Es una Búho, tiene la facultad de destruir haciéndola incrementar su velocidad de disparo al tocar la pantalla. Esta enamorada de chuck y  aparece en Angry Birds Stella .
Angry Birds Stella POP!:
 Shakira (Pájara naranja con peluca):  Es una cacatúa Galah naranja con pelo ondulado, aparece en Angry Birds Stella POP!. Es un homenaje al artista colombiana ya mencionada.
Angry Birds Río:
 Blu (en la versión Río): Aparece por separado en el carnaval de Río, su función es alejar objetos con sus alas; (en la versión Río 2): Aparece en Timber Tumble, su función es llamar a la bandada de aves de Río para destruir toda la estructura.
 Perla: En pleno vuelo al hacer clic, avanzan más rápido y más fuerte, es más resistente a todos los materiales. También al tocar la pantalla avanzan recto.
 Louis: Es un bulldog. Persigue pelotas de playa u otros objetos que caen, destruyendo todo a su paso.
Angry Birds Go!:
Ayrton Senna: Homenajea al famoso corredor de carreras Ayrton Senna. Utiliza un turbo igual al de Chuck, a diferencia que tiene que ganar 41 carreras (las carreras reales que ganó) para desbloquear su casco.
Angry Birds Friends:
 Pájaro Hockey:  Su trabajo es traer energía de Ave a un Carnaval de "Grandes Deportes". Está al parecer basado en Red, pero usa un sombrero de árbitro y es gris, tal vez sea un abominable ave de las nieves. Fue jugable por única vez en Angry Birds: Friends, su poder fue acelerar y aumentar de velocidad dañando con más fuerza las torres, al igual que Chuck, en el torneo NHL All-Stars en enero de 2015. Se utiliza exclusivamente en su capacidad de mascota parece muy fuerte.Angry Birds 2: 
 Silver (Pájara plateada): Esta ave es una halcón que aparece en el nuevo juego Angry Birds 2 (antes Angry Birds Under Pigstruction). Su poder es de dar una vuelta en el aire y arrasar con todo hasta derrumbar la estructura y es la hermana menor de Chuck. Estaba enamorada de Red pero ya no.
 Pájaros no jugables 
 Ruby: Es un pájaro visto por primera vez en Angry Birds Seasons, en el episodio Hogs and Kisses, al mostrarse la escena en la que ella sale con Red y es la ex novia de Red.
 Pájaro Blanco Hembra: Es un pájaro visto por primera vez en el logo de Angry Birds Seasons cuando se realizó el episodio Hogs and Kisses, hizo varios cameos y en una escena aparece con el Pájaro Blanco. Pero aluden al mismo pájaro.
 Pájaros Desarrolladores: Fueron creados exclusivamente para un anuncio para el navegador de "Google Chrome". Son los diseñados después y se parecen a los creadores originales del Juego: Peter Vesterbacka (OCM de Rovio), Jaakko lisalo (Señor diseñador de Angry Birds) y Serdar Soganci (Web juegos Manager). Los cortos muestran sus nombres como "Serdar, Jaakko, Peter - desarrolladores de Angry Birds." Los Pájaros Desarrolladores son controlables y no han aparecido en ningún juego de Angry Birds o cualquier otra instancia más allá de esta película. Son las únicas aves que muestran la capacidad de hablar.
 Pájaro Rayado: Era uno de los tres huevos de Pascua que eclosionaron. Apareció por primera vez en la tarjeta de Pascua 2012 con Terence, el Pájaro Rojo Gigante. El se parece un poco a uno de Los Blues, el Pájaro Azul.
 Huevos: Son los protegidos por los pájaros y lo más deseados por los cerdos.
 Freddy Mercury: Es un ave basada en Chuck, se utilizó en un corto junto al éxito Bicle Race.
 Slash Bird: Esta ave está basada en el rockero Slash utilizando a Red. Al parecer Slash hizo una versión del tema principal de Angry Birds Space. Se caracteriza por su sombrero, la cabellera y la guitarra.
 Gale (Pájara reina morada): Es una estornino de espalda violeta, es la villana de las amigas de Stella en la "Golden Island" en Angry Birds Stella, ella inicialmente encuentra la corona perdida del Rey Cerdo accidentalmente con el libro, en una cueva. Sus sirvientes son los Cerdos.
 Nigel (Río): Es una cacatúa, es el villano de las aves de Río en Angry Birds Rio, y sus secuaces son los monos tití.
 Zeta (Águila morada): Es una águila mora morada,es la villana de las aves de Angry Birds 2 en la "Eagle Island" y exprometida de Mighty Eagle ella detesta el invierno de su isla , lo que más le gusta es disfrutar una calurosa vida , sus secuaces son Águilas aunque en la franquicia de juegos los cerdos son los obstáculos

Los cerdos 
Al igual que los pájaros, existen diferentes variantes de cerdos. 

Estos tienen la particularidad que su piel es de color verde, haciendo parecer como si estuvieran enfermos, esto es una referencia a la Peste Porcina.

Cada uno tiene  un nivel distinto de resistencia. Existen cerdos pequeños, medianos y grandes, y algunos cerdos usan casco, resultando más difíciles de destruir.
Angry Birds
 Rey Cerdo (King Pig en inglés): Es el Rey de los cerdos, aparece en la ronda final de cada capítulo. Es el más resistente ya que cuando lo golpea un pájaro negro solo queda dañado.
 Cerdo Capataz o Bigotes (Foreman Pig en inglés): Son los administradores de los almacenes y mano derecha del rey.
 Cabo Cerdito (Corporal Pig en inglés): Estos cerdos llevan casco y son más resistentes, guardias del rey.
 Cerdo Normal, Cerdito esbirro o raso (en inglés Minion Pig): Es la variedad de cerdo, puede aparecer en varios tamaños, como pequeño, mediano y grande, comúnmente son obreros.Angry Birds Space: 
 Cerdo Gordo: Es un enemigo que aparece en Angry Birds Space. Es gigante casi con la misma apariencia del ave rojo gigante. En Utopía, tiene un tamaño colosal, como el de un gran asteroide.
 Cerdo Alienígena: Es un enemigo que aparece en Angry Birds Space que tiene tres ojos uno encima de la nariz. Conduce una nave espacial por lo que expulsa planetas de cristales. Es de tamaño medio. Aparece en el episodio "Cosmic Crystals"
 Cerdo Hektor Porko: Este nuevo y último cerdo aparece en tamaño medio (Solo en el nivel 9-30) de Angry Birds Space y es fácil de destruir. Aparece en el episodio "Brass Hogs". Aparece también en los Mirror Worlds de cada episodio.Bad Piggies: 
 Cerdo Recluta: Son los aprendices de los mecánicos y los soldados, se caracterizan por tener pecas y aparecen en Bad Piggies.
 Cerdo Mecánico: Aparecen en el episodio Bad Piggies, son los encargados de construir las naves y los vehículos captura-huevos. También aparece en el juego Angry Birds Go ayudando a los Angry Birds a ganar el pastel.Angry Birds Friends: 
 Cerdo Zombie: Aparecen solo en la batalla semanal de Angry Birds Friends Halloween y aparecen del suelo de la estructura.
 El Porkador: Es el único cerdo que es más grande que el Rey Cerdo, Su primera aparición fue en Angry Birds Toons, pero se popularizó y apareció en varios torneos especiales en Facebook, se caracteriza por ser el más pesado de todos, una máscara como de lucha libre, de la cual hay un diseño de un tenedor y una cuchara, además de ser el único personaje con nombre en Español. Apareció en Angry Birds Seasons en un nivel de Pig Days y en un nivel de On Finn Ice.
 Cerdos de Green Day: Aparecían en Facebook, parecidos a los integrantes de la banda Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool. (dados de baja)Angry Birds 2: 
 Cerdo Chef: Aparece en Bad Piggies, Angry Birds Transformers, Angry Birds Toons y en Angry Birds 2, y como su nombre lo dice es el Chef del rey cerdo,  y sueña con ser el rey de los cerdos. En Angry Birds 2, aparece como jefe a derrotar.
 Angry Birds EPIC 
 Príncipe Porky: Es un cerdo con gorra con pluma.Es un antagonista en el castillo 1,2,4 y 5 es jugable en las mazmorras(porque se hace aliado de los pájaros para vencer a chef pig).Su poderes atacar con una espada y lanzar una bomba a sus enemigos
Jabalí:cerdo salvaje que su poder es aplastar a sus enemigos aparece a veces en niveles.
Cerdo Chaman: cerdo que su poder es lanzar hechizos a los pájaros; aparece en los niveles de la parte tropical de isla cerdito y algunas partes.
Piggy Mc`Cool: cerdo jugable en las mazmorras. Vive con los pájaros ataca a sus enemigos con un guante y su poder es curar los pájaros.
Fantasma Pig: aparecen en el océano o el bosque. atacan asustando a los pájaros y reviven cada dos o tres turnos.

Cerdos jugables 
Al igual que en Angry Birds Classic (el nivel "King Pig" en Golden Eggs) y en Angry Birds Seasons (dos niveles en The Pigs Days), también los cerdos de Angry Birds Star Wars II son:

En  Angry Birds 2 Leonard es el único cerdo jugable en la bandada de los pájaros y se desbloquea con 60.000 plumas o esperar 6 días 
 Leonard:  Es el primer cerdo en la bandada de los pájaros, puede dispara mocos desde su nariz 3 veces apuntando en una estructura

Otros medios 
Angry Birds ha tenido tanto éxito que ha llegado a promocionarse en otros medios, además de otros dispositivos, como: juegos de mesa, Intel AppUp, versión web para Google Chrome, Mac OS, varios especiales en Nickelodeon y hasta series de televisión conocidas como Angry Birds Toons, Piggy Tales y Angry Birds Stella. Incluso al firmar título con Colombia, el país con más audiencia en Angry Birds, y el cual, junto con México y Argentina, dentro de los paquetes de galletas, son los únicos países donde se coleccionan tazos para jugar.

La Película 

La adaptación fílmica de la marca juego Angry Birds fue estrenada el 13 de mayo del 2016 (USA). Una secuela de esta película fue estrenada el 14 de agosto del 2019 (USA): 
Angry Birds 2: la película.

Premios

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio de los creadores 
 Sitio oficial Angry Birds

Angry Birds
Videojuegos de Angry Birds 
Videojuegos de 2009
Aves de ficción
Cerdos de ficción
Franquicias de videojuegos
Videojuegos para Windows
Videojuegos para iOS
Videojuegos para Mac
Videojuegos para Windows Phone
Videojuegos para Android
Videojuegos para Symbian
Videojuegos para webOS
Videojuegos para iPad
Videojuegos para teléfonos móviles
Videojuegos para Bada
Videojuegos de mundo abierto
Videojuegos no lineales
Videojuegos de lógica